Saint-Nazaire (Loira Atlàntic), municipi del Loira Atlàntic.
 Saint-Nazaire (Gard), municipi del Gard.
 Saint-Nazaire  o Sant Nazari de Rosselló, municipi del Rosselló 
 Saint-Nazaire-d'Aude, municipi francès al departament de l'Aude i a la regió de Llenguadoc-Rosselló 
 Saint-Nazaire-de-Pézan, municipi francès al departament de l'Erau 
 Saint-Nazaire-de-Valentane, municipi francès al departament del Tarn i Garona 
 Saint-Nazaire-en-Royans, municipi francès al departament de la Droma i a la regió de ...
 Saint-Nazaire-le-Désert, municipi francès al departament de la Droma 
 Saint-Nazaire-les-Eymes, municipi francès al departament de la Isèra 
 Saint-Nazaire-sur-Charente, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Atac a Saint-Nazaire, atac marítim britànic contra els ports de Saint-Nazaire, a la França ocupada (1942) 
 Cantó de Saint-Nazaire-Centre, divisió administrativa francesa al departament de Loira Atlàntic
 Cantó de Saint-Nazaire-Est, divisió administrativa francesa al departament de Loira Atlàntic
 Cantó de Saint-Nazaire-Oest, divisió administrativa francesa al departament de Loira Loira Atlàntic
 Districte de Saint-Nazaire, districte del departament francès del Loira Atlàntic
 Ablain-Saint-Nazaire, municipi francès al departament de Pas-de-Calais i a la regió de Nord – Pas-de-Calais 
 Saint-Avit-Saint-Nazaire, municipi francès al departament de la Gironda